Richard Schmidt je jméno a příjmení více osob:

 Richard Schmidt (spisovatel) (1875–1947) – český, německy hovořící právník a spisovatel
 Richard Schmidt (veslař) (* 1987) – německý veslař